Le rattrapage peut être :
 le rattrapage technologique d'un pays ;
 la télévision de rattrapage qui permet de regarder une émission après sa diffusion ;
 la seconde session d'un examen universitaire, ou des épreuves supplémentaires pour certains types d'examens (comme les oraux de rattrapage du baccalauréat) ;
 un accident ferroviaire, lorsqu'un train rattrape un autre ;
 Rattrapage, une comédie française sortie en 2017.